Das J&T Banka Prague Open 2017 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Prag. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2017. Das Turnier fand vom 1. bis 6. Mai 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. April bis 1. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite bei der WTA
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Prag